Государственная измена — преступление против интересов государства.
 Государственная измена (рассказ) — фантастический рассказ Пола Андерсона (1966 г.).